Hukovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hukovice, Ortsteil von Bartošovice, Okres Nový Jičín
Hukovice, Ortslage von Velká Kraš, Okres Jeseník; siehe Hukovice (Velká Kraš)